Ватаженский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Красноярском районе Астраханской области России.

Административный центр — село Ватажное.

География 
Сельсовет расположен на юго-востоке Астраханской области в восточной части поймы реки Бузан. С южной и восточной стороны граничит с Байбекским сельсоветом, на северо-западе — с Красноярским сельсоветом, На юге проходит граница с Володарским районом, а на юго-западе — с Казахстаном. По территории сельсовета проходит международная трасса «Астрахань-Атырау».

История 
Ватаженский сельсовет был образован в 1918 году в составе Марфинской волости.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Астраханской области от 6 августа 2004 года № 43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

Законом Астраханской области от 1 августа 2016 года сельские поселения село Караозек, Ватаженский сельсовет, Кривобузанский сельсовет объединены в Ватаженский сельсовет с административным центром в селе Ватажное.

Население 

Этнический состав

Состав

Местное самоуправление 
 Главы муниципального образования
 Салкамалиев Рашид Николаевич

Объекты социальной сферы 
На территории села Ватажное находятся: общеобразовательная школа, детский сад, отделение временного и постоянного проживания престарелых и инвалидов, фельдшерско-акушерский пункт, ветеринарный пункт, дом культуры, библиотека.

На территории села Кошелевка находятся: дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, пограничное управление ФСБ по республике Калмыкия и Астраханской области.

На территории села Кондаковка объектов соц. сферы нет.

Примечания 

Муниципальные образования Красноярского района Астраханской области
Сельские поселения Астраханской области